Nyang steht für:

 Nyang-Sprachen, Untereinheit der Niger-Kongo-Sprachen
 Nyang Qu (Xigazê) Nebenfluss des Yarlung Zangbo (Brahmaputra) im Gebiet von Xigazê (Shigatse) im Autonomen Gebiet Tibet
 Nyang Qu (Nyingchi) Nebenfluss des Yarlung Zangbo (Brahmaputra) im Südosten des Autonomen Gebiets Tibet der Volksrepublik China

Nyang ist der Familienname folgender Personen:
 Aziz Corr Nyang (* 1984), gambischer Fußballspieler
 Haddy Nyang-Jagne, gambische Politikerin
 Isatou Nyang (* 1984), gambische Leichtathletin
 Sulayman Nyang (1944–2018), gambischer Hochschullehrer